Mathilde van Beieren (1313-1346), een dochter van Lodewijk de Beier
Mathilde van Beieren (1813-1862), een dochter van Lodewijk I van Beieren
Mathilde van Beieren (1877-1906), het zesde kind en de tweede dochter van koning Lodewijk III van Beieren